Татарский район

 Татарский район — район в составе Новосибирской области.
 Татарский район — название Краснооктябрьского района Нижегородской области в 1929—1932 годах.

См. также 

 Татарский
 Татарстан